Ruby, henviser til forskellige artikler:

 Ruby (programmeringssprog) – objektorienteret programmeringssprog.
 Ruby on Rails – open sourrce web-framework
 Ruby (Fjaltring Sogn) – bebyggelse i Fjaltring Sogn, Lemvig Kommune

Personer
 Clayton Ruby– anarkist
 Jack Ruby – manden som dræbte Lee Harvey Oswald.
 Ruby Keeler – amerikansk danser, sanger og skuespiller (1909 – 1993)

Se også
 Ruby on Rails – web application baseret på ruby.

 Mox Ruby – et af det mest sjældne Magic: The Gathering-kort
 Pokémon Ruby – Pokémon spil
 Skriftstørrelse – 5,5 pt kaldes ruby